A119 ou A.119 peut faire référence à plusieurs choses.

 Agusta A.119 Koala, un hélicoptère utilitaire civil léger italien ;
 Autoroute russe A119 reliant Vologda à Medvejiegorsk ;
 Projet A119, un projet secret d’explosion d’une bombe nucléaire sur la lune.